Witt steht für:
 Witt (Name), ein Familienname – siehe hierzu Namensträger 
 (2732) Witt, ein Asteroid
 Witt (Regio), eine Regio auf dem Asteroiden (433) Eros
 Witt, Künstlername von Joachim Witt

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Witt (Illinois), Stadt im Montgomery County, Illinois
 Witt (Kentucky), Ort im Estill County, Kentucky
 Witt (New Mexico), Ort im Torrance County, New Mexico
 Witt (Tennessee), Ort im Hamblen County, Tennessee
 Witt (Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Pittsylvania County, Virginia
 Witt Springs, Ort im Estill County, Kentucky

Siehe auch: 
 De Witt
 De Witt (Geschlecht), Dordrechter Patrizier- und Regentengeschlechts
 Witte
 Witt Bluff, Felsenkliff auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Witt Weiden (Josef Witt GmbH), Textilherstellungs- und Versandunternehmen
 Museum Witt, weltweit größtes Museum für Nachtfalter in München
 Witt-Thompson Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wittvektor